Polski Kontyngent Wojskowy na Morzu Śródziemnym (NATO) – kontyngent działający podczas operacji Active Endeavour i Sea Guardian
 Polski Kontyngent Wojskowy na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR) – kontyngent działający podczas operacji EUNAVFOR MED Sophia i Irini